El término Ecublens puede referirse a:

Ecublens comuna suiza del cantón de Friburgo.
Ecublens comuna suiza del cantón de Vaud.